Toponímia:
 Bradbury (Califòrnia), ciutat dels Estats Units
 Bradbury Landing, lloc al planeta Mart
 Biografies:
 Ray Bradbury, escriptor nord-americà
 Suzanne Bradbury, pianista nord-americana
 William Batchelder Bradbury, compositor nord-americà
 Miscel·lània: Bradbury Motor Cycles, fabricant de motocicletes britànic